Valentina Carretta (Varese, 16 september 1989) is een Italiaanse voormalig wielrenster.

Carretta reed van 2008 tot 2011 voor de Italiaanse wielerploeg Top Girls Fassa Bortolo in 2012 maakte ze de overstap naar MCipollini-Giambenini-Gauss. Ze boekt in 2013 haar enige overwinning, de vijfde etappe in de Energiewacht Tour.

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Resultaten in rondes 

(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen

Italiaans wielrenner